Deus peut désigner :
 dEUS, un groupe belge de rock alternatif ;
 Deus, un jeu de cartes à collectionner ;
 Deus, un jeu de société ;
 DeuS, une marque de bière belge ;
 Deus , un jeu vidéo développé par Silmarils en 1996 ;
 Deus, travail de modélisation de l'univers dans sa globalité ;
 Deus, un album d'Adriano Celentano sorti en 1981